Nyeja – település Oroszországban.
 Nyeja – folyó Oroszországban, az Unzsa mellékfolyója.
 Nyeja – folyó Oroszországban, a Vetluga mellékfolyója.